Dragalina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dragalina (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași

 Dragalina (Cristinești), Dorf im Kreis Botoșani
 Dragalina (Hlipiceni), Dorf im Kreis Botoșani